Marc-Andrea Huesler era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in semifinale.

In finale Stefano Travaglia ha sconfitto Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 7-64, 6-2.

Teste di serie 

  Stefano Travaglia (campione)
  Radu Albot (primo turno)
  Alex Molcan (quarti di finale)
  Damir Dzumhur (secondo turno)

  Zdenek Kolar (quarti di finale) 
  Marc-Andrea Huesler (semifinale) 
  Thanasi Kokkinakis (finale) 
  Sumit Nagal (semifinale)

Qualificati 

  Yshai Oliel (secondo turno)
  Nicholas David Ionel (primo turno)

  Stefan Palosi (secondo turno) 
  Yan Bondarevskiy (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sibiu Open 2021